Реформатская — женская форма фамилии .
 Реформатская, Мария Александровна (род. 1938) — советский и российский историк искусства; кандидат искусствоведения.
 Реформатская, Надежда Васильевна (урождённая Вахмистрова; 1900—1985) — советский литературовед, литературный критик, библиограф. См. также